

Ахлистіно — село, Благовіщенський район, Башкортостан
 Ахлистіно — село, Кушнаренковський район, Башкортостан